Boeing 747, een bekend model van passagiers-/vrachtvliegtuigen
 Jumbo Jet (Schwarzkopf), een achtbaanmodel uit 1972 ontworpen door Anton Schwarzkopf
 Jumbo Jet (Six Flags Great Adventure), een voormalige achtbaan van bovengenoemd model in Six Flags Great Adventure
 Jumbo Jet (Luna Park du Grau-du-Roi), een achtbaan van bovengenoemd model in het Franse Luna Park du Grau-du-Roi die oorspronkelijk in Walibi Belgium stond
 Jumbo Jet (spel), een gezelschapsspel uit 1986 van spellenfabrikant Jumbo